Edward Wood ist der Name folgender Personen:

 Ed Wood (Edward Davies „Ed“ Wood jr.; 1924–1978), US-amerikanischer Filmregisseur
 Edward Wood, 1. Earl of Halifax (1881–1959), britischer Politiker der Konservativen Partei